Jacques Bernard peut désigner :
 Jacques Bernard, un peintre français du  ;
 Jacques Bernard (1658-1718), un pasteur et théologien calviniste français ;
Jacques Bernard (1767-1842), un poète et militaire, frère jumeau de François Bernard-Valville ;
 Jacques-Antoine Bernard (1880-1952), un roi d’Araucanie et de Patagonie sous le nom d’Antoine III ;
 Jacques Bernard (1929-), un acteur français ;
 Jacques Bernard (1936-2009), un footballeur français ;
 Jacques Bernard (Jakez) (1956-), un militant et producteur musical breton ;
 Jacques Bernard (1961-), un peintre français.

Références

Voir aussi 
 Jacques Bernar (1949-), un peintre français